Martin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Martin Township (Conway County, Arkansas)
 Martin Township (Pope County, Arkansas)
 Martin Township (Crawford County, Illinois)
 Martin Township (McLean County, Illinois)
 Martin Township (Kansas)
 Martin Township (Michigan)
 Martin Township (Minnesota)
 Martin Township (Nebraska)
 Martin Township (Sheridan County, North Dakota)
 Martin Township (Walsh County, North Dakota)
 Martin Township (Harmon County, Oklahoma)
 Martin Township (Muskogee County, Oklahoma)
 Martin Township (South Dakota)